Thestrup eller Testrup är ett efternamn som burits av bland andra:

 Erik Testrup (1878–1972), svensk militär och politiker
 Gustaf Thestrup (1843–1922), svensk rådman och riksdagsman
 Hans Nicolai Thestrup (1794–1879), dansk militär och politiker
 Knud Thestrup (1900–1980), dansk domare, motståndsman och politiker
 Ole Thestrup (1948–2018), dansk skådespelare